Кейп Фир може да се отнася за:

 Кейп Фир – индианско племе
 Кейп Фир – селище в Съединени американски щати, Северна Каролина, окръг Чатам
 Кейп Фир – селище в Съединени американски щати, Северна Каролина, окръг Ню Хановър
 Кейп Фир – река в Северна Каролина, САЩ
 Кейп Фир – пясъчна плитчина в САЩ, при вливането на р. Кейп Фир в Атлантическия океан